Чон Джэ Ик (; ) — южнокорейский кёрлингист.

В составе мужской сборной Республики Корея участник и чемпион .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу